Carmenta (mythologie), een godin uit de Romeinse mythologie
Carmenta (geslacht), een geslacht van wespvlinders